Staverton (Devon), een plaats in Engeland
Staverton (Gloucestershire), een plaats in Engeland
Staverton (Northamptonshire), een plaats in Engeland
Staverton (Suffolk), een plaats in Engeland
Staverton (Tasmania), een plaats in Australië
Staverton (Wiltshire), een plaats in Engeland